Ports-sur-Vienne (fino al 2020 Ports) – comune francese
 Ports 1961 – casa di moda canadese
 Ports – sistema di gestione pacchetti di FreeBSD